Název Havranec má více významů:

obec
 Havranec (okres Svidník) – obec na Slovensku v okrese Svidník

vodní tok
 Havranec (přítok Okny) – levostranný přítok Okny na Slovensku v okrese Sobrance
 Havranec (přítok Výšky) – pravostranný přítok Výšky (povodí Topľy) na Slovensku v okrese Bardejov

železniční zastávka
 Havranec (železniční zastávka) – neprovozní železniční zastávka na trati Hněvčeves–Smiřice v okrese Hradec Králové